

Teatro
Il lutto si addice ad Elettra (Mourning Becomes Electra) – trilogia teatrale del 1931 scritta dal drammaturgo statunitense Eugene O'Neill

Cinema
Il lutto si addice ad Elettra (Mourning Becomes Electra) – film statunitense del 1947 diretto da Dudley Nichols

Televisione
Mourning Becomes Electra – miniserie televisiva britannica trasmessa im due parti sulla BBC nel 1952 
Mourning Becomes Electra – miniserie televisiva statunitense trasmessa nel 1978